El término Checkpoint puede referirse a:

Checkpoint (Buffy the Vampire Slayer), el decimosegundo episodio de la quinta temporada de Buffy the Vampire Slayer.
Checkpoint Charlie, el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990.
Checkpoint, una película de drama criminal.

Véase también
Check Point, empresa israelí de seguridad informática.